Саня Мірза і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але Губер вирішила того року не брати участі.

Мірза грала в парі з Мара Сантанджело, але в півфіналі їх перемогли Сє Шувей і Алла Кудрявцева.

Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун виграли титул, у фіналі перемігши Сє і Кудрявцеву з рахунком 6–7(4–7), 6–2, [11–9].

Сіяні пари 

 Чжань Юнжань   Чжуан Цзяжун (чемпіонки)
 Саня Мірза   Мара Сантанджело (півфінал)
 Юлія Бейгельзимер   Юліана Федак (чвертьфінал)
 Сє Шувей   Алла Кудрявцева (фінал)

Сітка

Сітка 

| RD1-seed08=
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-team09= Ч Цзи Ш Сунь
| RD1-seed09=
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=[10]| RD1-team10= К Барруа С Клезель
| RD1-seed10=
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=[4]

| RD1-team11= Цз Чжань М Юань
| RD1-seed11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=
| RD1-team12= С Шувей А Кудрявцева
| RD1-seed12=4
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-team13= Н Уберой Ш Уберой
| RD1-seed13=
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-team14= І Лахані С Нагарадж
| RD1-seed14=WC
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=

| RD1-team15= А Аманмурадова Т Пучек
| RD1-seed15=
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3=
| RD1-team16= С Мірза М Сантанджело
| RD1-seed16=2
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=

| RD2-team01= Ю Чжань Ч Цзяжун
| RD2-seed01=1
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=[10]| RD2-team02= А Бріанті М Коритцева
| RD2-seed02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=[8]

| RD2-team03= Ю Бейгельзимер Ю Федак
| RD2-seed03=3
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-team04={{nowrap| Я Ґайдошова C Horiatopoulous}}
| RD2-seed04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-team05= Ч Цзи Ш Сунь
| RD2-seed05=
| RD2-score05-1=64
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-team06= С Шувей А Кудрявцева
| RD2-seed06=4
| RD2-score06-1=77| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=

| RD2-team07= Н Уберой Ш Уберой
| RD2-seed07=
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-team08= С Мірза М Сантанджело
| RD2-seed08=2
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-team01= Ю Чжань Ч Цзяжун
| RD3-seed01=1
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6'''
| RD3-score01-3=
| RD3-team02=
| RD3-seed02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-team03=

Посилання 

Тур WTA 2007
2007